Coriano – comune della provincia di Rimini
Coriano – frazione di Albaredo d'Adige in provincia di Verona
Coriano – frazione di Forlì